Skupina C je jednou z šesti skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2020. Do skupiny C hrané v Amsterdamu a Bukurešti byly nalosovány týmy Ukrajiny, Nizozemska, Rakouska a Severní Makedonie.

Týmy

Tabulka

Zápasy

Rakousko – Severní Makedonie

Nizozemsko – Ukrajina

Ukrajina – Severní Makedonie

Nizozemsko – Rakousko

Severní Makedonie – Nizozemsko

Ukrajina – Rakousko

Odkazy

Reference 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020